Puppo ist der Familienname folgender Personen:

 Federico Puppo (* 1986), uruguayischer Fußballspieler
 Giuseppe Puppo (1749–1827), italienischer Violinist und Komponist
 Henri Puppo (* 1913), italienisch-französischer Radrennfahrer
 Riedo Puppo (1920–2002), italienischer Journalist und Autor
 Roberto Puppo (* 1937), argentinischer Fußballspieler und -trainer
 Romano Puppo (1933–1994), italienischer Stuntman und Schauspieler
 Sandro Puppo (1918–1986), italienischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Pupo (Begriffsklärung)